Калістратова — жіноча форма прізвища Калістратов.

 Калістратова Аліна Валеріївна (* 1996) — українська спринтерка, змагається у бігу на 60 100 й 200 метрів та естафеті 4 х 100 метрів.
 Калістратова Софія Василівна (1907—1989) — радянський адвокат, член Московської Гельсінкської групи.